La Basket League 2020-2021 è stata l'81ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile.

Regular season

Playoff

Tabellone

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Iōannīs Papapetrou, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Chrīstos Serelīs, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Howard Sant-Roos, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Nikos Chougkaz, 
A1 Ethniki giocatore più migliorato:  Vasilīs Mouratos, 
A1 Ethniki giocatore più spettacolare:  Mario Hezonja, 
A1 Ethniki giocatore più popolare:  Mario Hezonja, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Tyson Carter, 
 Vasilīs Mouratos, 
 Iōannīs Papapetrou, 
 Kōnstantinos Mītoglou,  
 Giōrgos Papagiannīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
2020-2021